Nikołaj Polewoj (1796-1846) – pisarz rosyjski 
 Borys Polewoj (1908-1981) – pisarz rosyjski
 Polewoj (polewik) – demon z mitologii słowiańskiej